Oteiza — município de Navarra, Espanha
Oteiza (género) — género de plantas
Jorge Oteiza — artista espanhol